Maytown (Alabama)
Maytown (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos